Санта Марија дел Кармен има више значења:

 Санта Марија дел Кармен (Парас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Санта Марија дел Кармен (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику